Brazza kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Brazza, vattendrag, Papua,

Kroatien 

 Brač, ö, Dalmatien, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar